Барру (Бару) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара

 Бару Мирон Йосипович (1907 — 1998) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР, заслужений працівник вищої школи України